|-
| 178801 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178802 - || 2001 FN || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178803 Kristenjohnson ||  || 19 martie 2001 ||  || 
|-
| 178804 - ||  || 22 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178805 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178806 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178807 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178808 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178809 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178810 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178811 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178812 - ||  || 27 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178813 - ||  || 27 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178814 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178815 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178816 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178817 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178818 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178819 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178820 - ||  || 27 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178821 - ||  || 30 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178822 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178823 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178824 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178825 - ||  || 13 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178826 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178827 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178828 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178829 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178830 Anne-Véronique || 2001 HT || 18 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 178831 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178832 - ||  || 17 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178833 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178834 - ||  || 24 aprilie 2001 ||  || , 
|-
| 178835 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178836 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178837 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178838 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178839 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178840 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178841 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178842 - ||  || 23 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178843 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178844 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178845 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178846 - || 2001 JT || 10 mai 2001 ||  || 
|-
| 178847 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178848 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178849 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178850 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178851 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178852 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178853 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178854 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178855 - ||  || 21 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178856 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178857 - ||  || 18 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178858 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178859 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178860 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178861 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178862 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178863 - ||  || 18 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178864 - ||  || 21 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178865 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178866 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178867 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178868 - ||  || 17 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178869 - ||  || 19 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178870 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178871 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178872 - ||  || 24 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178873 - ||  || 26 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178874 - ||  || 28 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178875 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178876 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178877 - ||  || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178878 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178879 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178880 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178881 - || 2001 OY || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178882 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178883 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178884 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178885 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178886 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178887 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178888 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178889 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178890 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178891 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178892 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178893 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178894 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178895 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178896 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178897 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178898 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178899 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178900 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-